Эйтон () — фамилия английского происхождения. Известные носители:
 Эйтон, Деандре (род. 1998) — багамский баскетболист.
 Эйтон, Нора (Norah Aiton, 1903—1988) — британский архитектор
 Эйтон, Роберт (1570—1638) — шотландский поэт.
 Эйтон, Уильям (William Aiton, 1731—1793) — шотландский ботаник и садовник.
 Эйтон, Уильям Таунсенд (William Townsend Aiton, 1766—1849) — английский ботаник и садовник, сын и преемник Уильяма Айтона.